Асет Мамбетов — казахський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Мамбетов Рустем Ікрамович — російський борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, заслужений майстер спорту Росії.